Бельва́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Бельваль (Арденны) — в департаменте Арденны.
 Бельваль (Манш) — в департаменте Манш.
 Бельваль (Вогезы) — в департаменте Вогезы.

 Бельваль-Буа-дэ-Дам (Belval-Bois-des-Dames) — в департаменте Арденны.
 Бельваль-ан-Аргонн (Belval-en-Argonne) — в департаменте Марна.
 Бельваль-су-Шатийон (Belval-sous-Châtillon) — в департаменте Марна.